Мещерская — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы

А, В 
 Мещерская, Анна Ефимовна (1876—1951) — актриса.
 Мещерская, Вера Кирилловна (урождённая Струве; 1876—1949) — фрейлина одной из великих княгинь, основательница Русского дома в Сент-Женевьев-де-Буа.

Е 
 Мещерская, Евдокия Николаевна (1774—1837) — княгиня, основательница Борисо-Глебского Аносина женского монастыря.
 
 Мещерская, Елена Никитична (род. 1946) — доктор исторических наук, профессор, специалист по восточно-христианской литературе, палеографии и сирийскому письму.

К 
 Мещерская, Капитолина Сергеевна (1841—1918) — русская поэтесса и прозаик, драматург, переводчица.
 Мещерская, Кира Александровна (1909—1991) — советский учёный-биолог и фармаколог, профессор.

М

О 
 Мещерская, Ольга Павловна (псевдоним Рунова; 1864—1952) — писательница, прозаик.

С 
 Мещерская, София Сергеевна (урожд. Всеволожская, 1775—1848) — духовная писательница. Другое 
 Мещерская (платформа) — остановочный пункт Киевского направления Московской железной дороги.

 См. также 
 Мещерские — разветвлённый княжеский род татарского происхождения.
 Мещерский пруд — пруд на юго-западе Москвы, за МКАД.
 Мещёрская.